Серге́й Киселёв:
 Киселёв, Сергей Александрович (род. 1978) — российский хоккеист.
 
 
 
 Киселёв, Сергей Леонидович (род. 1976) — российский футболист.
 Киселёв, Сергей Львович (род. 1958) — генетик, доктор биологических наук, профессор, специалист в области биотехнологии, молекулярной генетики.
 Киселёв, Сергей Семёнович (1910—1994) — Герой Советского Союза.
 Примечания